Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Women's Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Michelle Larcher de Brito che ha battuto in finale Mónica Puig 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Ajla Tomljanović (quarti di finale)
 Julia Cohen (secondo turno)
 Michelle Larcher de Brito (campionessa)
 Florencia Molinero (quarti di finale)

 Madison Brengle (quarti di finale)
 Chanel Simmonds (secondo turno)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (semifinali)
 Mónica Puig (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Women's Challenger 2011